Circunvalación de Madrid puede referirse a:

Primer cinturón de circunvalación de Madrid, a veces denominado M-10, que rodea al casco histórico (distrito Centro), y lo separa de los desarrollos urbanos del ensanche del plan Castro. Es más conocido por la denominación que reciben cada uno de sus tramos, que como un conjunto: los Bulevares, eje Prado-Recoletos y las Rondas. 
Segundo cinturón de circunvalación de Madrid, a veces denominado M-20, planeado como paseo de Ronda que fijaba el límite exterior del ensanche del plan Castro.
M-30, autovía entendida desde su remodelación de 2008 como una calle (calle 30), que separa la almendra central de la ciudad del extrarradio.
Autopista M-40, autopista circular, rodea el término municipal, así como el municipio de Pozuelo de Alarcón.
M-45, autopista de circunvalación parcial por el suroeste del área metropolitana, uniendo los grandes municipios del sur con el Corredor del Henares.
M-50, autopista circular sin completar, rodea toda el área metropolitana de Madrid, exterior a las ciudades de Alcorcón, Leganés, Getafe y el aeropuerto de Barajas.